Купа на футболната лига 2013/14 позната още като Capital One Cup, е 54-тият сезон на турнира за Купата на футболната лига, елиминационен турнир в който участват 92 отбора от Англия и Уелс. Суонзи Сити защитават титлата си.

Първи кръг 
Жребият се тегли на 17 юни 2013. Мачовете се играят в седмицата на 5 август 2013.

1 Резултат след 90 минути.

Втори кръг 
Жребият се изтегли на 8 август 2013. Мачовете ще се играят в седмицата на 26 август 2013.

1 Резултат след 90 минути.

Трети кръг 
Жребият се изтегли на 28 август 2013. Мачовете ще се играят в седмицата на 24/25 септември 2013.

1 Резултат след 90 минути.

Четвърти кръг 
Жребият се изтегли на 25 септември 2013. Мачовете ще се играят на 29/30 октомври 2013. Двубоят между Съндърланд и Саутхямптън е преместен на 6 ноември 2013.

1 Резултат след 90 минути.

Пети кръг 
Жребият се изтегли на 30 октомври 2013. Мачовете ще се играят на 17/18 декември 2013.

 Всички часове са в местно време. (UTC±0)

Полуфинали 
Жребият за полуфиналите се проведе на 18 декември 2013 г. Първите мачове ще се играят на 7 и 8 януари 2014 г., реваншите ще се играят на 21 и 22 януари 2014 г.

Първи кръг

Втори кръг 

Футбол в Англия по сезон
Сезон 2013/14 във футбола